Mikulići je lahko:
 Mikulići, Konavle (Hrvaška)
 Mikulići, Črna gora